Токен Оразович Оразов (1907, аул № 1, Баян-Аульской волость, Павлодарский уезд, Семипалатинская область, Российская империя — октябрь 1971) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Актюбинского областного комитета ВКП(б) (1938). Член КПСС с 1928 года.

Биография 
В 1924—1926 гг. — слушатель Павлодарской школы советского и партийного строительства, в 1927—1928 гг. — слушатель кооперативных курсов при Семипалатинском промышленно-экономическом техникуме, в 1932—1933 гг. — слушатель Курсов партийного актива при Казакском краевом комитета ВКП(б), в 1948—1950 гг. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КП(б) Казахстана.

 1926—1927 гг. — заведующий избой-читальней исполнительного комитета Баянаульского волосяного Совета,
 1928—1929 гг. — секретарь местного комитета профсоюза, инструктор Семипалатинского окрселькредитсоюза,
 1929—1930 гг. — председатель правления Аягузскогго райколхозсоюза,
 1930—1931 гг. — заведующий АМО Баянаульского районного комитета ВКП(б) (Казакская АССР),
 1931—1932 гг. — секретарь комитета ВКП(б) Экибастузского мясосовхоза,
 1932 г. — заведующий культурно-пропагандистским отделом Баянаульского районного комитета ВКП(б) (Казакская АССР),
 1933—1935 гг. — инструктор Казакского краевого комитета ВКП(б),
 1935—1937 гг. — инструктор Алма-Атинского областного комитета ВКП(б),
 1937 г. — первый секретарь Чубартауского районного комитета КП(б) Казахстана (Алма-Атинская область),
 1937—1938 гг. — третий секретарь Алма-Атинского областного комитета КП(б) Казахстана, второй секретарь Алма-Атинского областного комитета КП(б) Казахстана,
 май-август 1938 г. — первый секретарь Актюбинского областного комитета КП(б) Казахстана,
 1938—1939 гг. — начальник главного управления зерновых и свиноводческих совхозов Народного комиссариата совхозов Казахской ССР,
 1939—1940 гг. — директор треста совхозов Народного комиссариата совхозов Казахской ССР,
 1940—1941 гг. — директор Алма-Атинского молочного завода.

В 1941 г. был арестован, в 1942 г. — освобождён. Участник Великой Отечественной войны (1942—1944).

 1944—1945 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Талды-Курганского областного Совета,
 1945—1947 гг. — первый секретарь Панфиловского районного комитета КП(б) Казахстана (Талды-Курганская область),
 1947—1948 гг. — председатель исполнительного комитета Талды-Курганского городского Совета,
 1950—1952 гг. — председатель исполнительного комитета Кугалинского районного Совета (Алма-Атинская область),
 1952—1953 гг. — заместитель директора Алма-Атинского педагогического института иностранных языков,
 1953—1955 гг. — начальник отдела, заместитель директора треста «Казахсовхозводстрой».

С 1955 г. — начальник сектора хроники, директор документальных и научно-популярных фильмов киностудии «Казахфильм».

Награды и звания 
Награждён орденами орден Отечественный Войны II-й степени и «Знак Почёта».

Примечания

Источники 
Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Первые секретари Актюбинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 1-го созыва
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Председатели Талды-Курганского горисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Талды-Курганского областного совета
Вторые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана